Batis crypta — вид воробьиных птиц из семейства сережкоглазок. Подвидов не выделяют.

Таксономия 
Представителей вида относили к Batis mixta, но в 2006 году описали в качестве отдельного вида птиц.

Распространение 
Обитают в гористой местности в юго-западной Танзании, северной части Малави и на севере Мозамбика.

Описание 
Мелкие птички, длина тела 9,5—10 см. Вес 10,5—13,6 г. Клюв и ноги тёмные, глаза красные.

Самец тёмно-серый сверху, в чёрной «маске», хвост чёрный.

У самки серая корона, верхние части тела оливковые, на крыльях коричневые отметины.

Биология 
Питаются насекомыми, например, термитами. По сообщениям, в кладке два яйца.

Примечания

Ссылки 
 .

Батисы
Птицы Африки
Животные, описанные в 2006 году